Municipio de Beaulieu puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Beaulieu (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de Beaulieu (condado de Mahnomen, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mahnomen.